Gminy w USA:
 Leelanau (ang. Leelanau Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Leelanau
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Leelanau (ang. Leelanau County) – w stanie Michigan